Piłka siatkowa kobiet podczas Letniej Uniwersjady 2011 w Shenzhen była rozgrywana w dniach od 14 do 21 sierpnia 2011 roku. W rywalizacji wzięło udział 15 reprezentacji, podzielonych na cztery grupy. W każdej z nich zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu). Po zakończeniu fazy grupowej mecze rozgrywane były systemem pucharowym.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-15

Mecze o miejsca 1-8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Siatkówka na Letniej Uniwersjadzie 2011